Гордон Смит ( ) — шотландский футболист, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
Смит родился в Эдинбурге, но большую часть своего детства провел в Монтрозе в Ангусе и проявил большие футбольные способности, играя за команды «Монтроз Роузли» и «Данди Норт Энд». Смит должен был вернуться в Эдинбург, чтобы продолжить профессиональную карьеру. Но не с любимым клубом своего детства «Харт оф Мидлотиан», а с их соперниками из другого города - футбольным клубом «Хиберниан». Гордон вскоре стал кумиром целого поколения послевоенных футбольных фанатов. 

За свою игровую карьеру Гордон Смит 19 раз выходил на поле в составе сборной Шотландии, забив четыре гола. Смита сравнивали с его английскими сверстниками Стэнли Мэтьюсом и Томом Финни.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Драмкондра»